una porzione di sapone
Bandini 750 sport internazionale, un'autovettura
un personaggio di Cuccioli (serie animata)